Farriolla är ett släkte av svampar. Farriolla ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Farriolla